Метличино — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Метличино — деревня в Беларучском сельсовете Логойского района Минской области.
 Метличино — деревня в Острошицком сельсовете Логойского района Минской области.